Abu l-Hasan al-Bakri – agiografo musulmano
 Abu ʿUbayd al-Bakri – geografo e storico arabo
 Mohammed Al-Bakri – calciatore qatariota
 Yahya ibn al-Hakam al-Bakri al-Jayyani – poeta e diplomatico arabo